Страше́ны (также Стрэшень; ) — город и муниципий в Молдавии, центр Страшенского района. В состав города входит село Фэгурень.

География 
Страшены расположены  в 23 км к северо-западу от Кишинёва, возле «Гидигичского водохранилища» (искусственного водоёма площадью ок. 1000 га).

Происхождение названия 
По одной из версий, название города произошло от прилагательного straşnic (страшный) во времена, когда данная местность была покрыта непроходимым болотом (местность была осушена искусственно в XX веке, *в составе СССР) и тёмным лесом. По другой, от слова strașina (укр. стриха) — дома которые строились с длинным козырьками.

История 
Во времена Бессарабской губернии Страшены входили в состав Кишинёвского уезда. В конце XIX века там проживало ок. 3 тыс. жителей, много резешей.

7 апреля 1965 года село Страшены получает статус посёлка городского типа, а в 1994 году — города.

Экономика 
Во времена МССР в Страшенах работала чулочно-носочная фабрика, завод строительных материалов и другие предприятия. В 1975 году население города составляло 14,1 тыс. чел.

В настоящее время Страшены знамениты своим вином. На «Страшенском винограднике» в 12 км к западу от Кишинёва выращивают сорта винограда, используемые для изготовления белых игристых вин.

Примечания 

Города Молдавии
Муниципии Молдавии
Населённые пункты Страшенского района